Eurogroupe peut faire référence à :
 l'Eurogroupe, le nom donné à la réunion mensuelle et informelle des ministres des Finances des États membres de la zone euro ;
 l'Eurogroupe : un groupe informel d'États membres de l'OTAN situés du côté européen de l'Alliance atlantique.

Une entreprise privée, Eurogroup Consulting, comporte également le terme « Eurogroupe » en anglais.